Institute of Sport steht für folgende Institute und Einrichtungen:

 Australian Institute of Sport
 New South Wales Institute of Sport
 Victorian Institute of Sport
 ZVVZ-Giant-Australian Institute of Sport